Krzysztof Wójcik (ur. 1958) – polski polityk, prezydent Bytomia w latach 1998–2006
 Krzysztof Wójcik (ur. 1960) – polski siatkarz
 Krzysztof Wójcik (ur. 1973) – polski dziennikarz
 Klaudiusz Krzysztof Wójcik (ur. 1969) – polski matematyk
 Daniel Krzysztof Wójcik  (ur. 1973) – polski fizyk
 Marek Krzysztof Wójcik (ur. 1980) – polski polityk